Гёнью, Геньо () — село и муниципалитет в северо-западной Венгрии, у границы со Словакией, в 16 километрах к востоку от Дьёра. Входит в Дьёрский яраш в медье Дьёр-Мошон-Шопрон. Крупный речной порт на Дунае, в 15 километрах к востоку от устья Рабы. Население 3049 человек по переписи 2015 года.

Развитие села во второй половине XIX века связано с тем, что стали ходить пароходы на Дунае. Во время Второй мировой войны утратил значение из-за развития порта Комаром. В 1944 году были депортированы евреи. В 1990-е годы начато строительство  на Дунае (1792 км) с подключением его к сети автомобильных и железных дорог.

В 2011 году была введена в эксплуатацию парогазовая установка в Гёнью мощностью 428 МВт и с коэффициентом полезного действия 59 % на базе газовой турбины SGT5-4000F. Построена Siemens по заказу венгерского подразделения компании E.ON, с 2016 года — подразделения .

Население

Города-побратимы

Примечания

Населённые пункты медье Дьёр-Мошон-Шопрон